Петро́в (Петро́ва) — поширене російське та болгарське (Пе́тров) прізвище. Походить від імені Петро (). Аналог галицького прізвища — Петрів.

Походження прізвища 
Прізвище, утворене від повної форми хрестильного імені.

Деякі Петрови — титулований російський шляхетський рід, і відомі захисники царя Миколи.

А 
 
 
 Петров Артем Іванович (1779–1849, Москва) — вчений у галузі ветеринарії, один з основоположників ветеринарної освіти в Росії.

Б

В 
 Петров Вадим Сергійович (1995, Запоріжжя) — український футболіст.
 Петров Валентин Володимирович ( 1981) — український державний діяч, голова Держспецзв'язку.
 
 
 
 Петров Віталій Жоржевич — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 
 Петров Всеволод — див. Петрів Всеволод Миколайович.

Г 
 Петров Геннадій Терентійович — український журналіст, краєзнавець, громадський діяч.
 
 Петров Григорій Семенович (1886–1957) — російський хімік-технолог

Е 
 Петров Едуард Георгійович (1938—2015) — доктор технічних наук, професор.

Є

І 
 Петров Івайло (1923) — болгарський письменник.
 
 
 Петров Ілія (1903, Разград) — болгарський живописець і графік, народний художник (1963).

Й 
 Петров Йосип Опанасович (1807, Єлизаветград — 1878, Петербург) — російський співак (бас).

К

Л 
 Любомир Петров (1954) — болгарський спортсмен, академічний веслувальник, призер Олімпійських ігор та чемпіонату світу.

М

О 
 
 
 Петров Олександр Валерійович (*1959) — радянський і український футболіст, воротар.
 Петров Олександр Дмитрович (1895–1964) — російський хімік-органік, член-кореспондент АН СРСР (1946).
 Петров Олександр Дмитрович (1794–1867) — російський шахіст і літератор, автор першого російського підручника шахової гри.
 Петров Олександр Іванович (1838—1915) — державний діяч, мінський і харківський губернатор, сенатор, дійсний таємний радник.
 Петров Олександр Лазарович (1936, Донецьк) — генеральний директор Національного виставочного центру (від 1988).
 Петров Олександр Олександрович (1934) — російський учений в галузі прикладної математики та інформатики, академік РАН (1991).
 Петров Олександр Петрович (1910–1982) — учений у галузі залізничного транспорту, член-кореспондент АН СРСР (1953).
 Петров Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петров Олександр Федорович (1920—1984) — Герой Радянського Союзу (1943).

П 
 Петров Павло Іванович (1790—1871) — генерал-майор.

Р 
 Петров Рем Вікторович (1930) — російський імунолог, академік АН СРСР (1984).
 Петров Роман Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

С 
 
 Петров Станіслав Євграфович (1939—2017) — підполковник ППО СРСР, який восени 1983 запобіг повномасштабну ядерну війну

Ф

Ю

Подвійні прізвища 
 Петров-Бірюк Дмитро Ілліч (1900–1977) — російський письменник.
 Петров-Водкін Кузьма Сергійович (1878–1939) — російський живописець.

Примітки 

Російські прізвища
Болгарські прізвища